Rediviva är ett släkte av bin. Rediviva ingår i familjen sommarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sommarbin
Rediviva